Pleșoiu se poate referi la:

 Pleșoiu, Olt, reședința comunei cu același nume
 Pleșoiu (Nicolae Bălcescu), Vâlcea
 Pleșoiu (Livezi), Vâlcea
 Biserica Pleșoiu

Vezi și 
 Pleșa (dezambiguizare)